|-
| 180701 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180702 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180703 - || || 22 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180704 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180705 - || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180706 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180707 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180708 - || || 23 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180709 - || || 26 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180710 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180711 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180712 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180713 - || || 10 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180714 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180715 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180716 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180717 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180718 - || || 14 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180719 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180720 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180721 - || || 10 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180722 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180723 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180724 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180725 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180726 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180727 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180728 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180729 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180730 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180731 - || || 13 de maig de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 180732 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180733 - || || 15 de maig de 2004 || Needville || Needville
|-
| 180734 - || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180735 - || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180736 - || || 12 de maig de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 180737 - || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180738 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180739 Barbet || || 19 de maig de 2004 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 180740 - || || 22 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180741 - || || 27 de maig de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 180742 - || || 6 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180743 - || || 11 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180744 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180745 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180746 - || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 180747 - || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180748 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180749 - || || 14 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180750 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180751 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180752 - || 2004 NF || 8 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180753 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180754 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180755 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180756 - || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180757 - || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180758 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180759 - || || 18 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180760 - || || 18 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180761 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180762 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180763 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180764 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180765 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180766 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180767 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 180768 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180769 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180770 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180771 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180772 - || || 10 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180773 - || || 12 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180774 - || || 17 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180775 - || || 16 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180776 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180777 - || || 27 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180778 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180779 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180780 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180781 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180782 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180783 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180784 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180785 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180786 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180787 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180788 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180789 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180790 - || || 16 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180791 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180792 - || || 12 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180793 - || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180794 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180795 - || || 17 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180796 - || || 14 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 180797 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180798 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180799 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180800 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

0